Незири () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Незири, Боян (род. 1982) — сербский футболист, защитник. 
 Незири, Инис (род. 2001) — албанская певица и автор песен. 
 Незири, Нооралотта (род. 1992) — финская легкоатлетка (бег на 100 метров с барьерами).